Горський — слов'янське прізвище та топонім.

Прізвище 
 Горський Вілен Сергійович (1931—2007) — доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Горський Григорій Григорович — режисер одеських театрів початку 1920-х років, один з організаторів Одеського українського театрального інституту імені Кропивницького.
 Горський Костянтин (1859—1924) — польський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, громадський діяч, автор романсів, двох опер та багатьох інструментальних творів.
 Горський Михайло Юрійович (нар. 1976) — російський актор театру і кіно.
 Горський Олег Віталійович (1947—2004)  — український журналіст, радіоведучий.
 Горський Олександр Валентинович (*Олександрія — †1983) — організатор кіновиробництва в СРСР, був директором Ленфільму, Ялтинської, Київської й Одеської кіностудій, очолював театр-студію кіноактора на кіностудії імені Довженка. Батько художниці Алли Горської.
 Горський Проспер Антонович (1813—1888) — український художник.
 Горський Стефан — псевдонім Костянтини Малицької (1872—1947) — українська поетеса, прозаїк, перекладач, бібліограф, редактор, педагог.
 Юрій Горліс-Горський — творчий псевдонім Юрія Юрійовича Городянина-Лісовського.

 Прокудін-Горський Сергій Михайлович (1863—1944) — російський фотограф, зробив значний внесок у розвиток фотографії.

Топонім 
 Горський Горішній Тримбеш () — село в Великотирновській області Болгарії. Входить до складу общини Горішня Оряховиця.
 Горський Долішній Тримбеш () — село в Великотирновській області Болгарії. Входить до складу общини Горішня Оряховиця.
 Горський Ізвор
 Горський Ізвор (Кирджалійська область) () — село в Кирджалійській області Болгарії. Входить до складу общини Кирково.
 Горський Ізвор (Хасковська область) () — село в Хасковській області Болгарії. Входить до складу общини Димитровград.
 Горський Котар ( Горскі котар «гористий район») — історичний район на півночі Хорватії.
 Горський Сеновець () — село в Великотирновській області Болгарії. Входить до складу общини Стражиця.

Див. також 
 Горська

Слов'янські прізвища